Cupressus es un género de árboles llamados comúnmente ciprés. Se han naturalizado en todas las regiones templadas del Hemisferio Norte, con las temperaturas y suelos adecuados y se pueden encontrar creciendo espontáneamente y de forma dispersa. Se cultivan comercialmente en África oriental, Sudáfrica y Nueva Zelanda.Muchas de las especies se cultivan como árbol ornamental en parques y jardines de Europa y en Asia se sitúan junto a los templos. Los cipreses son también ampliamente utilizados como setos medianeros ya que sus raíces son pivotantes, es decir, crecen en profundidad y no dañan los muros.

Características 
Como la gran mayoría de las coníferas, son de hoja perenne, pueden alcanzar los 20 m de altura con un diámetro aproximado de unos 60 cm. Su porte es piramidal, de crecimiento rápido en los primeros años de vida, ralentizándose después y pudiendo alcanzar los 300 años de vida.  Poseen un tronco recto y de corteza delgada en la que se forman fisuras longitudinales. Las hojas son muy pequeñas  (2-6 mm de longitud) con forma de escama, alineadas en parejas opuestas y decusadas. Florece a finales del invierno y en un mismo ejemplar se producen flores masculinas y femeninas; las masculinas forman conos ovales de color amarillento y naranja oscuro que cuelgan de las puntas de las ramas. Las femeninas son ligeramente esféricas, se componen de alrededor de 12 escamas y al desarrollarse se convierten en una gálbula globular de 3x4 cm, de color verde al principio tornándose a rojizo y marrón al alcanzar la madurez.

Usos 
Su madera es de color pardo amarillento claro, de textura fina y, generalmente, de grano recto; no es resinosa y suele desprenderse de ella un aroma similar al del cedro.  Se la suele utilizar para la construcción de cajas, y las mejores selecciones de ella pueden utilizarse también en tablas decorativas, tornería, chapas de guitarras etc.l

Simbología 
Véase simbología del ciprés

Especies 
El número de especies reconocidas de cipreses en todo el mundo varía bastante, entre 16 y 25 o quizá más. Esto es debido a que la mayor parte de las poblaciones son pequeñas y se encuentran aisladas, por lo que es difícil clasificarlas según el rango de especie, subespecie o variedad.

Taxonomía 

El género fue descrito por Carlos Linneo y publicado en Species Plantarum 2: 1002–1003. 1753. La especie tipo es: Cupressus sempervirens L.
Etimología
Cupressus es el nombre latino del ciprés que de acuerdo con algunos autores proviene de "Cyprus" (Chipre), de donde es nativo y crece silvestre.

Especies del Viejo Mundo 
Estos cipreses tienden a tener conos con más escamas (entre 8-14, raramente 6 en C. funebris), cada escama con una ancha y corta cresta, no una espina. Cupressus sempervirens es la especie tipo del género, definiendo el nombre ciprés.

 Cupressus cashmeriana Royle ex Carr. - ciprés de Bután.
 Cupressus chengiana S.Y.Hu - ciprés de Cheng.
 Cupressus duclouxiana Hickel - ciprés de Yunnan.
 Cupressus dupreziana A.Camus - ciprés del Sahara.
 Cupressus atlantica Gaussen (C. dupreziana var. atlantica) - ciprés de Marruecos.
 Cupressus funebris Endl. - ciprés llorón. 
 Cupressus gigantea W.C.Cheng & L.K.Fu - ciprés del Tíbet.
 Cupressus leylandii A.B.Jacks. & Dallim.
 Cupressus sargentii Jeps.
 Cupressus sempervirens L. - ciprés del Mediterráneo originario de la zona que le da su nombre.
 Cupressus sphaerocarpa Parl.
 Cupressus torulosa D.Don - ciprés del Himalaya.

Especies del Nuevo Mundo 

Estos cipreses tienden a tener conos con relativamente pocas escamas (entre 4-8, raramente más en C. macrocarpa), cada escama con una espina prominente y estrecha. Pruebas genéticas muy recientes evidencian que están menos emparentados con las especies del Viejo Mundo de lo que se pensaba anteriormente, teniendo más parentesco con los Callitropsis y Juniperus. Por lo tanto, se está considerando un cambio en la clasificación genérica en un futuro, ya sea a los Callitropsis o a un nuevo género.

 Cupressus americana Trautv. - ciprés calvo.
 Cupressus arizonica Greene - ciprés de Arizona.
 Cupressus abramsiana C.B.Wolf (C. goveniana var. abramsiana) - ciprés de Santa Cruz.
 Cupressus bakeri Jeps. - ciprés de Modoc.
 Cupressus distica L. - sabino mexicano.
 Cupressus glabra Sudw. - ciprés liso de Arizona  originario de Arizona, EE. UU.
 Cupressus goveniana  Engelm. 
 Cupressus guadalupensis S.Watson - ciprés de Guadalupe.
 Cupressus forbesii Jeps. (C. guadalupensis var. forbesii) 
 Cupressus lusitanica Lindl. ex Parl. - ciprés de Portugal, procedente de México y Guatemala, pero muy popular en Portugal.
 Cupressus macnabiana A.Murray
 Cupressus macrocarpa A.Cunn. (C. lambertiana) - ciprés de Monterey, ciprés de California - procedente de California (EE. UU.)
 Cupressus montana Wiggins (C. arizonica var. montana).
 Cupressus nevadensis Abrams (C. arizonica var. nevadensis).
 Cupressus pygmaea Sarg. (C. goveniana var. pygmaea). 
 Cupressus sargentii Jeps.
 Cupressus stephensonii C.B.Wolf (C. arizonica var. stephensonii) - ciprés de Cuyamaca.

Existen árboles de otros géneros que por analogía con Cupressus también son denominadas comúnmente "ciprés":
 Xanthocyparis nootkatensis - "ciprés de Nootka", que ha sido clasificado anteriormente en los géneros Cupressus y Chamaecyparis.
 Chamaecyparis lawsoniana Parl. - "ciprés de Lawson"  que se puede encontrar en el suroeste de Oregón y en California, Estados Unidos
 Austrocedrus chilensis (D.Don) Florin & Boutelje - "ciprés de la Cordillera" que se puede encontrar en la zona cordillerana del centro-sur chilena y argentina.
 Pilgerodendron uviferum - (D.Don) Florin - "ciprés de las Guaitecas", ubicado más al sur del anterior y también en la costa chilena a la misma latitud.
 Taxodium mucronatum, ciprés Moctezuma.

Referencias

Bibliografía
 Christenhusz, M. J. M., J. L. Reveal, A. K. Farjon, M. F. Gardner, R. R. Mill & M. W. Chase. 2011. A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. Phytotaxa 19: 55–70.
 de Laubenfels, D. J., C. E. Husby & P. Griffith. 2012. Further nomenclatural action for the cypressus (Cupressaceae). Novon 22(1): 8–15.
 Flora of North America Editorial Committee, e. 1993. Pteridophytes and Gymnosperms. Fl. N. Amer. 2: i–xvi, 1–475.
 Gray, A. 1850. Plantae Lindheimerianae, Part 2. Boston J. Nat. Hist. 6: 141–240.  View in BotanicusView in Biodiversity Heritage Library
 Idárraga-Piedrahíta, A., R. D. C. Ortiz, R. Callejas Posada & M. Merello. (eds.) 2011. Fl. Antioquia: Cat. 2: 9–939. Universidad de Antioquia, Medellín.
 Jørgensen, P. M., M. H. Nee & S. G. Beck. 2014. Catálogo de las plantas vasculares de Bolivia. 127(1–2): i–viii, 1–1744. In P. M. Jørgensen, M. H. Nee & S. G. Beck (eds.) Cat. Pl. Vasc. Bolivia, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
 Molina Rosito, A. 1975. Enumeración de las plantas de Honduras. Ceiba 19(1): 1–118.

Enlaces externos 

 El género Cupressus en Árboles Ibéricos
 Ciprés de la Cordillera
 El Ciprés 
 Fotos de Austrocedrus chilensis en Chilebosque 

 
Plantas descritas por Linnaeus
Plantas descritas en 1753